Alex Gough (ur. 12 maja 1987 w Calgary) – kanadyjska saneczkarka, medalistka igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata seniorów.

W reprezentacji znajdowała się od 2003 roku. Czterokrotnie startowała na zimowej olimpiadzie, na dwóch pierwszych zajmowała odległe miejsca (20. i 18.), natomiast podczas igrzysk w Soczi zajęła 4 lokatę w jedynkach oraz sztafecie. W Pjongczangu wywalczyła srebro w sztafecie oraz brąz w jedynkach. Na mistrzostwach świata startuje od 2005 roku. W konkurencji jedynek zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Cesanie w 2011 roku oraz we Whistler w 2013 roku. W rywalizacji drużynowej zajęła drugie miejsce w Whistler w 2013 roku oraz trzecie w Altenbergu w 2012 roku, Siguldzie w 2015 roku i Königssee w 2016 roku.

W Pucharze Świata startowała od sezonu 2005/2006. Gough, wygrywając zawody Pucharu Świata w Paramonowie, przerwała 13-letnią serię zwycięstw reprezentantek Niemiec w tych zawodach. W sezonie 2013/14 zajęła 2. miejsce w Pucharze Świata. Tym samym stała się pierwszą od sezonu 2000/01 i Austriaczki Angeliki Neuner, saneczkarką spoza Niemiec, która uplasowała się na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.  Po sezonie 2017/2018 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Ameryki i Pacyfiku

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2012/2013) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2012/2013) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 Profil FIL

Kanadyjskie saneczkarki
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 1987